Zikmund (tschechisch für „Sigismund“) steht für:
 Sigismund (Glocke), tschechisch Zvon Zikmund, Glocke im Prager Veitsdom
 Miroslav Zikmund (1919–2021), tschechischer Reiseschriftsteller

Siehe auch:
 Sigismund (Vorname)